Intense pulsed light, een medische behandeling
 Flitser, in de fotografie